As eleições autárquicas de 2009 serviram para eleger os membros para os órgãos do poder local no Concelho de Guimarães.

Os resultados deram nova vitória a António Magalhães, presidente pelo Partido Socialista desde 1989, que obteve 53,5% dos votos e 7 vereadores, mantendo, assim, a maioria absoluta na vereação concelhia.

Resultados Oficiais 
Os resultados para os diferentes órgãos do poder local no Concelho de Guimarães foram os seguintes:

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Resultados por Freguesia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

G
G
Autarquicas 2009